|-
| 8801 ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 8802 ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 8803 ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 8804 Eliason ||  || 5 mai 1981 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 8805 Petrpetrov ||  || 22 octombrie 1981 ||  || N. S. Chernykh
|-
| 8806 Fetisov ||  || 22 octombrie 1981 || Nauchnij || N. S. Chernykh
|-
| 8807 ||  || 24 octombrie 1981 || Palomar || S. J. Bus
|-
| 8808 ||  || 24 octombrie 1981 || Palomar || S. J. Bus
|-
| 8809 Roversimonaco ||  || 24 noiembrie 1981 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 8810 ||  || 15 mai 1982 || Palomar || E. F. Helin, E. M. Shoemaker
|-
| 8811 Waltherschmadel ||  || 20 octombrie 1982 ||  || 
|-
| 8812 Kravtsov ||  || 20 octombrie 1982 || Nauchnij || L. G. Karachkina
|-
| 8813 Leviathan ||  || 29 noiembrie 1983 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 8814 Rosseven || 1983 XG || 1 decembrie 1983 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 8815 || 1984 DR || 23 februarie 1984 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 8816 Gamow ||  || 17 decembrie 1984 ||  || 
|-
| 8817 Roytraver ||  || 13 mai 1985 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 8818 Hermannbondi ||  || 5 septembrie 1985 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 8819 Chrisbondi ||  || 14 septembrie 1985 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 8820 Anjandersen || 1985 VG || 14 noiembrie 1985 ||  || 
|-
| 8821 ||  || 23 februarie 1987 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 8822 Shuryanka ||  || 1 septembrie 1987 ||  || 
|-
| 8823 ||  || 24 noiembrie 1987 || Anderson Mesa || 
|-
| 8824 Genta || 1988 BH || 18 ianuarie 1988 || Kushiro || , 
|-
| 8825 || 1988 MF || 16 iunie 1988 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 8826 Corneville ||  || 13 august 1988 || Haute Provence || E. W. Elst
|-
| 8827 Kollwitz ||  || 13 august 1988 ||  || F. Börngen
|-
| 8828 ||  || 10 septembrie 1988 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 8829 - ||  || 14 septembrie 1988 ||  || S. J. Bus
|-
| 8830 - || 1988 VZ || 7 noiembrie 1988 ||  || , 
|-
| 8831 Brändström ||  || 2 februarie 1989 ||  || F. Börngen
|-
| 8832 Altenrath ||  || 2 martie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 8833 Acer || 1989 RW || 3 septembrie 1989 || Haute Provence || E. W. Elst
|-
| 8834 Anacardium ||  || 26 septembrie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 8835 Annona ||  || 26 septembrie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 8836 Aquifolium ||  || 26 septembrie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 8837 London ||  || 7 octombrie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 8838 - ||  || 29 octombrie 1989 ||  || , 
|-
| 8839 Novichkova ||  || 24 octombrie 1989 ||  || L. I. Chernykh
|-
| 8840 || 1989 WT || 20 noiembrie 1989 || Kushiro || , 
|-
| 8841 ||  || 2 martie 1990 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 8842 || 1990 KF || 20 mai 1990 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 8843 || 1990 OH || 22 iulie 1990 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 8844 ||  || 24 august 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 8845 || 1990 RD || 14 septembrie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 8846 ||  || 13 septembrie 1990 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 8847 Huch ||  || 12 octombrie 1990 ||  || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 8848 ||  || 12 noiembrie 1990 || Kushiro || , 
|-
| 8849 Brighton ||  || 15 noiembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 8850 Bignonia ||  || 15 noiembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 8851 - || 1990 XB || 8 decembrie 1990 || Kani || , 
|-
| 8852 Buxus ||  || 8 aprilie 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 8853 Gerdlehmann ||  || 9 aprilie 1991 ||  || F. Börngen
|-
| 8854 - || 1991 HC || 16 aprilie 1991 ||  || 
|-
| 8855 Miwa || 1991 JL || 3 mai 1991 ||  || S. Otomo, 
|-
| 8856 Celastrus ||  || 6 iunie 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 8857 Cercidiphyllum ||  || 6 august 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 8858 Cornus ||  || 6 august 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 8859 ||  || 9 august 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 8860 Rohloff ||  || 5 octombrie 1991 ||  || L. D. Schmadel, F. Börngen
|-
| 8861 Jenskandler ||  || 3 octombrie 1991 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 8862 Takayukiota || 1991 UZ || 18 octombrie 1991 ||  || S. Otomo
|-
| 8863 ||  || 31 octombrie 1991 || Kushiro || , 
|-
| 8864 - || 1991 VU || 4 noiembrie 1991 || Kani || , 
|-
| 8865 Yakiimo || 1992 AF || 1 ianuarie 1992 ||  || , T. Urata
|-
| 8866 Tanegashima || 1992 BR || 26 ianuarie 1992 || Kagoshima || , 
|-
| 8867 Tubbiolo ||  || 29 ianuarie 1992 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 8868 Hjorter ||  || 1 martie 1992 || La Silla || 
|-
| 8869 Olausgutho ||  || 6 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 8870 von Zeipel ||  || 6 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 8871 Svanberg ||  || 1 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 8872 Ebenum ||  || 4 aprilie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 8873 - ||  || 21 octombrie 1992 || Kani || , 
|-
| 8874 Showashinzan ||  || 26 octombrie 1992 ||  || K. Endate, 
|-
| 8875 Fernie ||  || 22 octombrie 1992 || Palomar || E. Bowell
|-
| 8876 - ||  || 23 noiembrie 1992 ||  || , 
|-
| 8877 Rentaro ||  || 19 ianuarie 1993 ||  || T. Seki
|-
| 8878 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || 
|-
| 8879 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 8880 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 8881 Prialnik ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 8882 Sakaetamura ||  || 10 ianuarie 1994 ||  || K. Endate, 
|-
| 8883 Miyazakihayao ||  || 16 ianuarie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 8884 - ||  || 12 februarie 1994 ||  || , 
|-
| 8885 Sette ||  || 13 martie 1994 ||  || , 
|-
| 8886 Elaeagnus ||  || 9 martie 1994 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 8887 Scheeres ||  || 9 iunie 1994 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 8888 - ||  || 8 iulie 1994 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 8889 Mockturtle || 1994 OC || 31 iulie 1994 ||  || , T. Urata
|-
| 8890 Montaigne ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 8891 Irokawa ||  || 1 septembrie 1994 ||  || K. Endate, 
|-
| 8892 Kakogawa ||  || 11 septembrie 1994 ||  || , 
|-
| 8893 - || 1995 KZ || 23 mai 1995 || Catalina Station || T. B. Spahr
|-
| 8894 || 1995 PV || 2 august 1995 ||  || , T. Urata
|-
| 8895 Nha || 1995 QN || 21 august 1995 || JCPM Sapporo || 
|-
| 8896 ||  || 24 august 1995 ||  || , T. Urata
|-
| 8897 Defelice || 1995 SX || 22 septembrie 1995 ||  || 
|-
| 8898 Linnaea ||  || 29 septembrie 1995 || Golden || 
|-
| 8899 ||  || 22 septembrie 1995 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 8900 AAVSO ||  || 24 octombrie 1995 ||  || 
|-